Hoh (volk), een indianenvolk in de Amerikaanse staat Washington.
 Een afkorting van Hart op hart, een manier om afstanden aan te geven.
 Horacio Oduber Hospitaal, een ziekenhuis in Oranjestad, Aruba